Municipio de Chesterfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chesterfield (condado de Macoupin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macoupin.
 Municipio de Chesterfield (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Macomb.
 Municipio de Chesterfield (condado de San Luis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de San Luis.
 Municipio de Chesterfield (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Burlington.
 Municipio de Chesterfield (condado de Fulton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fulton.